Христофору — греческая фамилия. Известные носители:

 Христофору, Джон (1921—2014) — британский художник.
 Христофору, Кипрос (род. 1993) — кипрский футболист.
 Христофору, Кокос — кипрский футболист.
 Христофору, Константинос (род. 1977) — кипрский певец. 
 Христофору, Костас (род. 1968) — кипрский футболист.
 Христофору, Пасхалис (род. 1961) — кипрский футболист.
 Христофору, Рафаэль (род. 1992) — кипрский футболист.
 Христофору, Ставрос (род. 2000) — кипрский футболист.
 Христофору, Христакис (род. 1964) — кипрский футболист и тренер.